Congresso di Aquisgrana (1668), che terminò la Guerra di devoluzione,
 Congresso di Aquisgrana (1748), che terminò la Guerra di successione austriaca,
 Congresso di Aquisgrana (1818), cominciato il 1º ottobre 1818, al fine di decidere della questione del ritiro del corpo di occupazione della Francia, nonché delle conseguenze sulle relazioni fra le quattro potenze, fra di loro e, collettivamente, verso la Francia di Luigi XVIII.